Charles Poulin (né le  à Québec) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait en position de centre.

Carrière 
Il remporte le trophée Michel-Brière en 1992.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1989-1990 || Laser de Saint-Hyacinthe || LHJMQ
|| 65 || 39 || 45 || 84 || 132 || 11 || 5 || 8 || 13 || 47 
|-
| 1990-1991 || Laser de Saint-Hyacinthe || LHJMQ
|| 64 || 25 || 46 || 71 || 166 || 4 || 0 || 2 || 2 || 23 
|-
| 1991-1992 || Laser de Saint-Hyacinthe || LHJMQ
|| 69|| 38 || 97 || 135 || 115 || 6 || 2 || 2 || 4 || 20 
|-
| 1992-1993 || Canadiens de Fredericton || LAH 
|| 58 || 12 || 19 || 31 || 99 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1993-1994 || Canadiens de Fredericton || LAH
|| 35 || 9 || 15 || 24 || 70 || || || || || 
|-
| 1995-1996 || Flammes bleues de Reims || Élite
|| 26 || 23 || 10 || 33 || 26 || 10 || 4 || 3 || 7 || 34
|-
| 1996-1997 || Flammes bleues de Reims || Nationale 1A
|| 29 || 23 || 27 || 50 || 82 || 9 || 3 || 3 || 6 || 18
|-
| 1997-1998 || Berlin Capitals || DEL
|| 23 || 5 || 7 || 12 || 18 || || || || ||
|-
|1997-1998|| Tiger Sharks de Tallahassee || ECHL
|| 5 || 2 || 2 || 4 || 2 ||| || || || ||
|-
|1997-1998|| Rafales de Québec || LIH
|| 18 || 1 || 2 || 3 || 33 || || || || ||
|-
| 1998-1999 || Aviators de Abilene || WPHL
|| 58 || 41 || 55 || 96 || 136 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1999-2000 || Papetiers de Windsor || LNAH
|| 6 || 8 || 7 || 15 || 14 || || || || ||
|-
|1999-2000 || Aviators de Abilene || WPHL
|| 3 || 1 || 1 || 2 || 14 || || || || ||
|-
|1999-2000 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || WPHL
|| 31 || 126 || 17 || 43 || 42 || 8 || 6 || 4 || 10 || 12
|-
| 2000-2001 || Papetiers de Windsor || LNAH
|| 39 || 23 || 38 || 61 || 56 || 3 || 2 || 0 || 2 || 12
|-
| 2001-2002 || Lacroix de Windsor || LNAH
|| 42 || 26 || 36 || 62 || 65 || 4 || 2 || 1 || 3 || 32
|-
| 2002-2003 || Lacroix de Windsor || LNAH
|| 50 || 36 || 47 || 83 || 103 || 9 || 3 || 5 || 8 || 28
|-
| 2003-2004 || Saint-François de Sherbrooke || LNAH
|| 36 || 16 || 23 || 39 || 27 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Naissance à Québec
Naissance le 27 juillet 1972
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Laser de Saint-Hyacinthe
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du BSC Preussen
Joueur des Tiger Sharks de Tallahassee
Joueur des Rafales de Québec
Joueur des Mudbugs de Bossier-Shreveport
Joueur du Saint-François de Sherbrooke
Attaquant de hockey sur glace